6359 Дубінін — астероїд головного поясу

Дубінін () — російське прізвище. Відомі носії:

 Дубінін Андрій Дмитрович — оперний співак.
 Дубінін Артем Олексійович (1983) — російський хокеїст.
 Дубінін Василь Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Дубінін Володимир Никифорович — піонер, герой радянсько-німецької війни.
 Дубінін Григорій Васильович — Герой Соціалістичної Праці.
 Дубінін Едуард Владиславович (1945) — український політик, колишній голова Дніпропетровської обласної ради.
 Дубінін Іван Володимирович — Герой Радянського Союзу.
 Дубінін Костянтин Михайлович (нар. 1935) — український режисер та педагог. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1985), Заслужений діяч мистецтв України (2016).
 Дубінін Микола Миколайович (1928—2008) — радянський педагог-новатор, методист, Народний учитель СРСР, Заслужений учитель школи УРСР.
 Дубінін Микола Петрович — Герой Соціалістичної Праці.
 Дубінін Михайло Михайлович — Герой Соціалістичної Праці.
 Дубінін Олександр Олександрович — лейтенант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Дубінін Юрій Володимирович — російський дипломат.
 Дубініна Олена Василівна — заслужений працівник освіти культури України.

Примітки 

Російські прізвища